I'm the One – album di Annette Peacock del 1972
I'm the One – album di Roberta Flack del 1982
I'm the One (promo) – singolo dei Descendents del 1996
I'm the One – singolo dei Descendents del 1997
I'm the One – singolo degli Static-X del 2005
I'm the One – singolo di DJ Khaled del 2017